Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Zapalski – polski wojskowy
 Mikołaj Zapalski – polski paleontolog